Gubski ist der Name von:

 Michail Fjodorowitsch Gubski (1850–1901), russischer Jurist 
 Ihor Hubskyj international auch Igor Gubskiy (1954–2022), ukrainischer Maler